Осцы — название населённых пунктов в России:

 Осцы — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Осцы — посёлок в Осташковском районе Тверской области.